Юлие Эге ( ;  — ) — норвежская актриса и модель.

Биография 
Юлие родилась 12 ноября 1943 года в городе Саннес в Норвегии. С юных лет она стала работать моделью и в 1962 году была претенденткой на звание «Мисс Норвегия» и «Мисс Вселенная». В 1967 году Юлие переехала в Великобританию, где занялась изучением английского языка в специализированной школе.

Её дебют в кино состоялся в 1967 году в норвежском фильме «Stompa til Sjos!». Позже она также снималась в небольших ролях в таких фильмах как «На секретной службе Её Величества», где сыграла скандинавскую девушку,  «Смертные грехи великолепной семерки», «Безумие» и других.

Юлие дважды была замужем и родила двух дочерей. В первый раз за норвежским офицером, а второй за английским дантистом.

После завершения актёрской карьеры она жила в Осло, где работала медсестрой в одной из клиник. Джули умерла от рака груди 29 апреля 2008 года.

Избранная фильмография 
 Последний флекснес (1974)
 Безумие (1974) — Хелена
 Легенда о семи золотых вампирах (1974) — Ванесса Бурен
 Создатель уродов (1974) — Хеди
 Смертные грехи великолепной семерки (1971) — Ингрид
 На секретной службе Её Величества (1969) — Скандинавская девушка

 Ссылки 
 
 Некролог  в The Guardian Некролог  в The Independent''

Умершие от рака молочной железы
Фотомодели Норвегии
Фотомодели по алфавиту